Psolidium är ett släkte av sjögurkor. Psolidium ingår i familjen lergökar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lergökar
Psolidium